

Wydarzenia 

 Azja
 Pompejusz Wielki podbił Syrię, koniec państwa Seleucydów
 koniec III wojny z Mitrydatesem
 Pompejusz utworzył prowincję Bitynię i Pont